Onderdistrict in Indonesië
 Mayong (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Mayong (Seririt), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Mayong (Karangbinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java